Provincia de Córdoba hace referencia a varios artículos:

  Provincia de Córdoba, en Argentina.
  Provincia de Córdoba, en España.